Коли судно купується для імпорту та експорту товарів, команда управління судном повинна утримувати та експлуатувати судно. Функція управлінської команди полягає у наданні власнику підтримки протягом усієї зайнятості або чартеру судна. Судини можуть мати різні розміри та функції.

Більшість керуючих компаній забезпечують власника або оператора екіпажем на борту. Коли корабель виходить із суднобудівного заводу (де побудовано судно), керуюча компанія бере його на себе, надаючи технічну підтримку власнику. Більшість управлінських компаній також пропонують інші послуги, такі як перевірка перед придбанням, нагляд під час будівництва, управління екіпажем та рішення постачання.

Основні місця, де здійснюється діяльність з управління суднами сторонніх розробників, включають Лімасол (Кіпр), Сінгапур, Гонконг та Мальту.

Визначення 
Управління судами є важливою частиною нагляду та управління морським рухом, включаючи реєстрацію та управління судами, візу суден, що входять і виходять з порту, управління іноземними суднами, управління технічним обслуговуванням суден та технічне управління судами.

Менеджер корабля 
Менеджери суден - це компанії, які приймають доручення судновласників або фрахтувальників та суднового оператора, що займаються управлінням суднами. Це включає вузьке технічне управління суднами, реєстрацію суден, експлуатацію, обслуговування, технічне обслуговування, а також управління екіпажем, серед іншого. Це також може включати ділове та комерційне управління судном, таке як його фрахтування та фінансове управління.   Поки компанії, які відповідають вищезазначеним характеристикам, вони можуть класифікуватися як менеджер судна, і їх обов'язки базуються на попередньо узгоджених та довірчих відносинах із власниками суден.

Інформаційна система управління судном 
Інформаційна система управління судами заснована на філософії управління, яка стверджує, що «управління навичками є основним, контроль безпеки є основним, а контроль успіху є метою». Для того, щоб задовольнити вимогу класифікації та задовольнити кілька систем обслуговування суднового обладнання та системи управління судновим інспекцією, існує Планована система технічного обслуговування суднового обладнання, встановлено Керівництво з інспекції.

Система динамічного управління судном 
Параметри кораблів на морі, положення, швидкість, напрямок руху, погода, морські умови, навантаження приймача, швидкість, навантаження та допоміжна техніка, запаси нафти та розподіл баластної води є основними питаннями, якими займаються судновласники, оператори, менеджери та фрахтувальники. Люди вгорі мають завдання отримувати параметри у будь-який час з точністю, проте з розвитком електронної інформації, супутникового зв'язку та комп’ютерних технологій це, швидше за все, покращить їх доступність.

Корабельна інспекція

Призначення 
Заохочення суднових компаній дотримуватися належних технологічних умов, переконатися в експлуатаційній безпеці та зменшувати шкоду морському середовищу, обіцяючи потужність контролю та управління урядом штатів. Тим часом, це також покращує конкурентоспроможність ринку за низьких страхових ставок і надає суттєві докази для нотаріусів, претензій та морських угод.

Види та організації 
Більшість організацій з перевірки суден у світі здійснюють діяльність за рахунок організацій громадянського суспільства, таких як класифікація. IACS була заснована в 1968 р. Вона головним чином зосереджена на взаємодії з кожною класифікацією за допомогою технологій, що підтримують інспекцію та розвідку, а також забезпечують міжнародну морську безпеку суден та захист морського середовища. В даний час 13 членів - Американське бюро судноплавства (ABS), Bureau Veritas (BV), Китайське класифікаційне товариство (CCS), Хорватський реєстр судноплавства (CRS), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL), Корейський реєстр Судноплавство (KR), Реєстр Ллойда (LR), Nippon Kaiji Kyokai (NK), Registro Italiano Navale (RINA), Російський морський реєстр судноплавства (RS), Polski Rejester Statkow (PRS), Індійський реєстр судноплавства (IRS).

Див. також 
Крюїнг
Морський менеджер
Морські терміни

Примітки

Посилання 
VMS - Tracking technology - Ship management using AIS technology 

Логістика
Транспортне право